Красноярская — платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по селу Красноярское.

История 

Открыт в 1921 году в составе пускового участка «Холмск (Кита-Маока) — Чехов (Нода)». Возможно, во времена Карафуто имела путевое развитие.

Описание 
Платформа находится в живописном месте в западной части села, вблизи берега Татарского пролива.

Деятельность 
По состоянию на декабрь 2010 года платформа обслуживает 2 пары пригородных дизельных поездов «Холмск-Северный — Чехов» и «Холмск-Северный — Чехов — Томари».

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области